Kəlbəcər steht für:

 Kəlbəcər (Stadt), Stadt in Aserbaidschan
 Kəlbəcər (Rayon), Bezirk in Aserbaidschan